Сони́пат (, ) — город на севере Индии, в штате Харьяна, административный центр одноимённого округа.

История 
Город был основан, как полагают, около 1500 года до н. э. Изначально он располагался на берегу реки Джамна, которая теперь протекает на 14 км восточнее. Упоминается в древнеиндийском эпосе «Махабхарата» как Shonaprastha.

География 
Город находится в восточной части Харьяны, к западу от реки Джамна, на высоте 219 метров над уровнем моря.
Сонипат расположен на расстоянии приблизительно 190 километров к югу от Чандигарха, административного центра штата и на расстоянии 20 километров к северу от Нью-Дели, столицы страны.

Демография 
По данным официальной переписи 2011 года, население составляло 292 339 человек, из которых мужчины составляли 53,4 %, женщины — соответственно 46,6 % . Уровень грамотности населения составлял 77,4 %.
Динамика численности населения города по годам:

Экономика и транспорт 
Сонипат — один из крупнейших в Индии центров по производству велосипедов. Также в городе производят швейные машины, автомобильные запчасти, стальной прокат, текстильные изделия.
Развито сельское хозяйство. Основными культурами, возделываемыми в окрестностях города, являются пшеница, рис, сахарный тростник, хлопчатник, ячмень, джут, просо, кунжут, кукуруза, сорго, арахис, табак и др.
Сообщение Сонипата с другими городами осуществляется посредством железнодорожного и автомобильного транспорта.
Ближайший гражданский аэропорт расположен в городе Дели.

Достопримечательности 
 Мечеть Абдуллы Насер ад-Дина
 Мавзолей Ходжы Хизра
 Развалины старого форта и городских стен

Примечания 

Города Харьяны